Фінал Кубка Німеччини з футболу 2012 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 2011—2012 відбувся 12 травня 2012 року. У поєдинку зустрілися мюнхенська «Баварія» та дортмундська «Боруссія». Перемогу з рахунком 5:2 здобула «Боруссія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Боруссія»

«Баварія»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2012 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Травень 2012
2012 у німецькому спорті